Het Europees clubhonkbal in 2016 omvatte drie bekertoernooien die door de Europese Honkbalfederatie (CEB) werden georganiseerd.

 European Champions Cup; het oudste en belangrijkste bekertoernooi dat sinds 1963 wordt georganiseerd en tot 2013 als de Europa Cup (I) bekend stond.
 CEB Cup; dit jaar heringevoerd nadat deze eerder van 1993-2007 werd gespeeld.
 Federations Cup; dit jaar ingevoerd.

Dit seizoen namen er 33 clubteams uit 20 landen deel in een van de drie bekertoernooien.

Champions Cup 
Dit toernooi werd van 25 mei tot en met 4 juni gespeeld in Rimini, Italië en het nabij gelegen Serravalle in het  ministaatje San Marino.

Voor de vijftiende keer (op 53 edities) ging de bekerzege van het belangrijkste Europese honkbaltoernooi naar een Nederlandse club. L&D Amsterdam Pirates, dat voor het eerst in een Europese finale stond, behaalde zijn eerste bekerzege. Pirates voorgangers waren Haarlem Nicols (4x), ADO Den Haag (1x), Neptunus Rotterdam (8x) en Kinheim Haarlem (1x).

 Uitslagen

CEB Cup 
Dit toernooi werd van 1 tot en met 5 juni gespeeld in Chartres en Rouen, Frankrijk.

Rouen Huskies won als eerste Franse club een Europese honkbalbeker, dit geschiede middels een 5-2 overwinning in de finale tegen het eveneens Franse Barracudas Montpellier. Zij brachten hiermee het aantal Franse finaleplaatsen tot zeven. De eerste vijf plaatsen werden behaald door Jimmer's de Saint-Lô (EC-II), Savigny Lions (1× EC-II, 2× CEB) en Rouen Huskies (EC-I).

 Uitslagen

Federations Cup

Hoofdtoernooi 
Dit toernooi werd van 21 tot en met 26 juni gespeeld in Brno, Tsjechië.

Deze cup werd gewonnen door Draci Brno door in de finale het Zweedse Sölvesborg Firehawks met 7-0 te verslaan. Dit was de derde Europese finale en derde honkbalbeker voor een Tsjechische club. In 2001 en 2002 wonnen respectievelijk Technika Brno en Sokol Krč Praag de CEB cup. Ook voor Zweden was dit de derde finaleplaats, in 1996 won Leksand Tumberjacks de Europacup II (A) en in 2002 was CB Oskarshamns finalist in de CEB cup.

 * Rusland en Slowakije verliezen hiermee een startplaats in het hoofdtoernooi van de Federations Cup voor 2017

 * Tsjechië verdient hiermee een startplaats in de CEB Cup voor 2017

Kwalificatietoernooi 1 
Dit toernooi werd van 21 tot en met 26 juni gespeeld in Londen, Verenigd Koninkrijk. 

 * België verdient hiermee een startplaats in het hoofdtoernooi voor 2017

Kwalificatietoernooi 2 
Dit toernooi werd van 20 tot en met 25 juni gespeeld in Sant Boi de Llobregat, Spanje. 

 * Spanje verdient hiermee een startplaats in het hoofdtoernooi voor 2017

Honkbalwedstrijd